A 2014-es magyar férfi kosárlabdakupa (hivatalosan Zsíros Tibor Magyar Kupa döntő) az 57. magyar férfi kosárlabdakupa, a második számú magyar férfi kosárlabdatorna. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége írja ki, 8 csapat részvételével bonyolítja le. Semleges helyszínen, a pécsi Lauber Dezső Sportcsarnokban rendezték, egy háromnapos döntő keretében.

Részt vevő csapatok 
Az új szabályok alapján a részt vevő 8 csapat a bajnokság alapszakaszának 12. fordulója után az első 7 helyen álló csapat, valamint az ABA Ligában szereplő Szolnoki Olaj KK. Szintén újdonság, hogy a nyolcas döntőt háromnapos tornán, semleges helyszínen rendezik. Mivel a PVSK-Pannonpower nem szerepelt a 8 csapat között, így az első nyolcas döntő helyszíne Pécs lett.

Ez az első kupa, amelyet a szezon előtt elhunyt Zsíros Tiborról neveztek el.

Sorsolás: 2014. január 7. 11.00 óra, nincsenek kiemelt csapatok.

Mérkőzések

Negyeddöntők

Elődöntők

Bronzmérkőzés

Döntő

Források 
Versenykiírás
Már az MK negyeddöntőjében elbukott a címvédő Alba
Férfi kosár Magyar Kupa: él a széria, újra döntős a Szolnok
Férfi kosár Magyar Kupa: remek finálé, Olaj-diadal

2014 a kosárlabdában